Стефан Јовановић (Краљево, 7. априла 1994) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Напредак из Крушевца.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Краљева
Српски фудбалери
Фудбалери Железничара Лајковац
Фудбалери Радничког Пирот
Фудбалери Земуна
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери ОФК Бачке
Фудбалери Пролетера Нови Сад
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Десни бекови у фудбалу